Grand Theater ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Grand Theater (Cartersville, Georgia), NRHP-ID: 84000893
 Grand Theater (Wheaton, Illinois), NRHP-ID: 05000872

Siehe auch:
 Shanghai Grand Theater, Schauspiel- und Opernhaus in Shanghai
 Grand Theatre
 Grand Théâtre